Финал Кубка Испании по футболу 2003/2004 состоялся 17 марта 2004 года. «Сарагоса» обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:2 и стала обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

2004
Испания
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
Матчи ФК «Реал Мадрид»
События 17 марта
Март 2004 года
Спорт в Испании в 2004 году
Спортивные соревнования в Барселоне
Футбол в Барселоне